

Patronyme 

 Alida Maria Laura Altenburger von Marckenstein, connue sous le nom d'Alida Valli (1921-2006), une actrice italienne ;
 Christian Altenburger (né en 1957), violoniste autrichien ;
 Eugen Altenburger (1928-2013), clown suisse.

Toponyme 

 Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land (en français, Communauté d'administration du Pays d'Altenbourg), une communauté qui réunit huit communes de l'arrondissement du Pays-d'Altenbourg, en Thuringe, en Allemagne.